Еліот Спітцер — американський політик, колишній генеральний прокурор та губернатор штату Нью-Йорк.
 Лаймон Спітцер (Lymon Spitzer) — один з відомих астрофізиків 20-го сторіччя, ініціатор астрономічних досліджень за допомогою космічних апаратів.
 «Спітцер» — космічний телескоп, призначений для спостереження космосу в інфрачервоному діапазоні.
 Юрай Шпітцер — словацький літературний історик і публіцист, письменник і журналіст